Kontener do przewozu wody pitnej – specjalistyczny kontener Państwowej Straży Pożarnej będący na wyposażeniu krajowych baz sprzętu specjalistycznego.

Kontener służy do zaopatrywania ludności w wodę pitną na wypadek awarii sieci wodociągowej lub innej sytuacji kryzysowej.

Kontener to jeden zbiornik z grodziami o pojemności 6000 litrów oraz jeden 3500-litrowy. Zbiornik z układem zaworów umożliwiających stworzenie naczyń połączonych. Zbiorniki wykonane są ze stali nierdzewnej. Posiadają pokrywę wlewowa i rewizyjną, zawory do napełniania i opróżniania z nasadą Storz 75 oraz zawory do całkowitego opróżniania. 

Wyposażony w 16 zaworów spustowych do napełniania zbiorników przenośnych. 

Dystrybucja grawitacyjna wody jest możliwa zarówno z cysterny umieszczonej na nośniku, jak i na ziemi. Woda przeznaczona jest do celów konsumpcyjnych oraz sanitarno-higienicznych. Cysterna może także być umieszczona na przyczepie samochodu ciężarowego.
 
Dane techniczne:
 długość kontenera – 6250 mm
 szerokość kontenera – 2500 mm
 masa własna – 3400 kg
 masa całkowita - 12900 kg

Zobacz też 
 kontenery pożarnicze
 Technika pożarnicza

przewozu wody pitnej